

Населені пункти та їхні частини

 Ґурниця — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ґурниця — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґурниця — частина міста Андрихув у Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Ґурниця — частина села Рокув у гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурниця — частина села Гусів (Гусув) у гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґурниця — осада в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґурниця — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки